Falcarius (« porteur de faucille ») est un genre de dinosaures théropodes du groupe Therizinosauria découvert dans la formation de Cedar Mountain, datée du Barrémien, étage du Crétacé inférieur, dans le centre-est de l'Utah.

Systématique 
Le genre Falcarius et l'espèce Falcarius utahensis ont été décrits en 2005 par , , ,  et .

Découvertes 
Les restes de Falcarius sont découverts pour la première fois en 1999 par un collectionneur professionnel, Lawrence Walker, dans le site de la carrière Crystal Geyser dans le comté de Grand, dans l'Est de l'Utah. Il informe James Kirkland de cette découverte, lequel avec une équipe de l' commence à partir de 2001 à découvrir les ossements qui s'avèrent être présents sur  de la formation de Cedar Mountain. Deux vastes couches d'ossements sont découvertes, appartenant à des centaines, voire des milliers d'individus d'une espèce nouvelle. Le nombre minimum d'individus est estimé en 2006 à trois cents. En 2005, plus de deux mille spécimens ont été mis au jour, consistant principalement en des ossements désarticulés, incluant des restes d'individus juvéniles. En 2008, un second site est signalé, la carrière Suarez, avec principalement des individus adultes, ou peut-être d'un type légèrement différent. En 2010, le nombre de spécimens trouvés dans la carrière d'origine atteint plus de , et plus de  sont signalés dans une étude ultérieure cette même année.

Alors qu'un premier rapport scientifique concernant Falcarius a été publié en 2004 et qu'une boîte crânienne et le squelette appendiculaire antérieur ont été partiellement décrits cette même année, le genre et l'espèce  n'ont été nommés formellement qu'en mai 2005 dans un article de la revue Nature.

L'holotype, UMNH VP 15000, consiste en une boîte crânienne partielle. L'espèce possède plusieurs dizaines de paratypes et, en-dehors de cet hypodigme, des douzaines d'ossements  sont également attribués à .

Description 

À partir de l'examen d'os fossilisés de plusieurs animaux, les scientifiques ont montré que Falcarius utahensis avait une longueur moyenne de 3,7 à  et une hauteur d'un peu plus de . Les plus petits individus juvéniles trouvés avaient une longueur d'environ un demi-mètre. Le poids a été estimé à une centaine de kilogrammes par Gregory S. Paul.

Classification 
Le cladogramme suivant montre la position de Falcarius suivant l'analyse phylogénétique menée par Lyndsay Zanno en 2010.

Publication originale

Notes et références

Articles connexes 
 Liste de dinosaures

Références taxinomiques 
 
 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Saurischien non avien (nom scientifique)
Therizinosauria
Dinosaure du Crétacé
Dinosaure d'Amérique du Nord
Taxon fossile décrit en 2005